Ю Ес Оупън 2012 е тенис турнир, провеждащ се на откритите кортове на „Billie Jean King National Tennis Center“ в „Flushing Meadows Park“, Куинс, Ню Йорк, Съединени американски щати. Последният турнир от Големия шлем за годината ще се проведе във времето между 27 август и 9 септември. Шампион през 2010 и финалист през 2011 при мъжете, Рафаел Надал няма да участва, заради контузия в коляното. Двама бивши световни No.1 и шампиони на Ю Ес Оупън ще сложат край на кариерите си след тазгодишното Открито първенство на САЩ. Трикратната шампионка при жените Ким Клайстерс претърпя първата си загуба на кортовете на Ю Ес Оупън, след като последно бе победена от сънародничката си Жустин Енен на финала през 2003 г., когато отстъпи във втори кръг на Лора Робсън в два тайбрек сета. Тази загуба отбеляза края на кариерата на Клайстерс на сингъл. Американецът Анди Родик, който триумфира тук през 2003 г., също се отказа от тениса, след като загуби в мача си от четвърти кръг срещу Хуан Мартин дел Потро.

Новак Джокович и Саманта Стоусър защитават титлите си, при мъжете и жените съответно. И двамата не успяха да повторят успеха си от 2011 г.; Стоусър бе победена на четвъртфиналите от Виктория Азаренка с тайбрек в третия сет, докато Джокович загуби финалния двубой срещу Анди Мъри. Мъри стана първият британски тенисист от 1936 г. насам, печелил турнир от Големия шлем.

Точки и награден фонд

Ключ

Точки

Награден фонд 

* на отбор

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Събития

Сингъл мъже 

 Анди Мъри поб.  Новак Джокович, 7 – 6(12 – 10), 7 – 5, 2 – 6, 3 – 6, 6 – 2

Сингъл жени 

 Серина Уилямс поб.  Виктория Азаренка, 6 – 2, 2 – 6, 7 – 5

Двойки мъже 

 Боб Брайън /  Майк Брайън поб.  Леандер Паеш /  Радек Щепанек, 6 – 3, 6 – 4

Двойки жени 

 Сара Ерани /  Роберта Винчи поб.  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка, 6 – 4, 6 – 2

Смесени двойки 

 Екатерина Макарова /  Бруно Соарес поб.  Квета Пешке /  Марчин Матковски, 6 – 7(8 – 10), 6 – 1, (12 – 10)

Поставени тенисисти на сингъл 
По-долу са отбелязани поставените тенисисти, както и по-известните такива, които няма да участват в турнира. Класирането е актуално към 20 август 2012 г.

Сингъл мъже

Отказвания

Сингъл жени

Отказвания

Тенисисти, получили уайлд кард

Уайлд кард за сингъл мъже 
  Джеймс Блейк
  Роби Джинепри
  Лейтън Хюит
  Стив Джонсън
  Денис Кудла
  Денис Новиков
  Уилям Руфин
  Джак Сок

Уайлд кард за сингъл жени 
  Малъри Бърдет
  Джулия Коен
  Виктория Дювал
  Никол Гибс
  Бетани Матек-Сандс
  Кристина Младенович
  Мелани Уден
  Оливия Роговска

Уайлд кард за двойки мъже 
  Чейс Бюканън /  Брадли Клан
  Крисчън Харисън /  Райън Харисън
  Стийв Джонсън /  Джек Сок
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер
  Николас Монро /  Доналд Йънг
  Денис Новиков /  Майкъл Редлицки
  Боби Рейнолдс /  Майкъл Ръсел

Уайлд кард за двойки жени 
  Малъри Бърдет /  Никол Гибс
  Ким Клайстерс /  Кирстен Флипкенс
  Саманта Крофърд /  Александра Кийк
  Ирина Фалкони /  Мария Санчес
  Мадисън Кийс /  Джесика Пегула
  Грейс Мин /  Мелани Уден
  Серина Уилямс /  Винъс Уилямс

Уайлд кард за смесени двойки 
  Саманта Крофърд /  Митчел Крюгер
  Ирина Фалкони /  Стийв Джонсън
  Варвара Лепченко /  Доналд Йънг
  Никол Мелихар /  Брайън Батистоун
  Грейс Мин /  Брадли Клан
  Мелани Уден /  Джак Сок
  Слоун Стивънс /  Раджив Рам

Квалификанти

Квалификанти в схемата на сингъл мъже 
  Игор Шайслинг
  Хироки Мория
  Тим Смичек
  Гуидо Пея
  Карол Бек
  Грега Жемля
  Райн Уилямс
  Максим Отом
  Брадли Клан
  Гуидо Андреоци
  Матиас Бахингер
  Боби Рейнолдс
  Джими Уанг
  Рикардо Мело
  Даниел Брандс
  Теймураз Габашвили
Щастливи губещи:
  Флоран Сера

Квалификанти в схемата на сингъл жени 
  Магдалена Рибарикова
  Татяна Малек
  Настася Бърнет
  Саманта Крофърд
  Анастасия Родионова
  Леся Цуренко
  Едина Галовиц
  Йохана Конта
  Кирстен Флипкенс
  Юлия Глушко
  Лара Аруабарена-Весино
  Елина Свитолина
  Олга Пучкова
  Алла Кудрявцева
  Щефани Фьогеле
  Кристина Плишкова
Щастливи губещи:
  Елени Данилиду

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира

WTA Тур 2012
ATP Световен Тур 2012
Открито първенство на САЩ